B-side – corrispettivo in lingua inglese usato per indicare il lato B dei dischi in vinile
 B-Side – album compilation di Mr. Children del 2007
 B-Side – extended play di Baiyu del 2010

Pagine correlate 
 B-Sides
 Lato B (disambigua)